Villa Barbarigo – villa di Valsanzibio, frazione di Galzignano Terme in provincia di Padova
Villa Barbarigo – villa di Noventa Vicentina in provincia di Vicenza
Villa Barbarigo – villa di Mirano in provincia di Venezia
Villa-seminario Barbarigo – ex seminario vescovile di Clusone in provincia di Bergamo

Pagine correlate 
 Barbarigo (disambigua)